Wdzydze bezeichnet;

 einen See in Polen in der Wojewodschaft Pommern, siehe Wdzydze (See)
zwei Dörfer, welche an dem See liegen;
 in der Gmina Kościerzyna, siehe Wdzydze Kiszewskie
 in der Gmina Karsin, siehe Wdzydze Tucholskie